

Voedsel 
 Soto (soep), een Indonesisch gerecht

Geloof 
Sōtō (zen), een stroming binnen het Zen
Sōtō (pagode), een Japanse houten pagode

Gemeentes 
Soto, een plaats in het noorden van Curaçao
Soto de la Vega, een gemeente in de Spaanse provincie León
Soto del Barco, een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Soto del Real, een gemeente in de Spaanse provincie Madrid
Soto y Amío, een gemeente in de Spaanse provincie León

Eigennamen 
Soto (achternaam), een veel voorkomende Spaanstalige achternaam

Personen 
Cecilia Soto, een Mexicaans politica 
Elkin Soto, een Colombiaans voetballer
Gerardo Soto y Koelemeijer, een Nederlands schrijver
Hernando de Soto (econoom), een Peruaans econoom
Hernando de Soto (ontdekkingsreiziger), een Spaans conquistador
Mario Soto, een Chileens voetballer en voetbalcoach
Talisa Soto, een Amerikaans actrice

Zie ook
De Soto (doorverwijspagina)